Czarna Kopa – szczyt w Karkonoszach
 Czarna Kopa – szczyt w Masywie Śnieżnika w Sudetach
 Czarna Kopa – nunatak w Dolinie Jamnickiej w Tatrach